Il singolare del torneo di tennis Bauer Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore George Bastl che ha battuto in finale Petr Luxa 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Peter Wessels (primo turno)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Axel Pretzsch (primo turno)

 George Bastl (Campione)
 Bernd Karbacher (primo turno)
 Lorenzo Manta (primo turno)
 Alexander Popp (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bauer Cup 1999